Malawi Red Cross Society – Società nazionale di Croce Rossa del Malawi
 Malaysian Red Crescent Society – Società nazionale malese della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Internazionale
 Malta Red Cross Society – Società nazionale maltese della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Internazionale
 Mauritius Red Cross Society – Società nazionale di Croce Rossa di Mauritius
 Mongolian Red Cross Society – Società nazionale mongola della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Internazionale
 Mozambique Red Cross Society – Società nazionale di Croce Rossa del Mozambico
Membership of the Royal College of Surgeon – Titolo onorifico riservato a chi si è distinto per svariati anni nella professione dell'arte medica nel Regno Unito.